Курин (Курина) — топоним и фамилия:

Топоним

Белоруссия 
 Курин — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.

Россия 
 Курин — хутор в городском округе «город Михайловка» Волгоградской области.

Фамилия

Курин 
 Курин, Алексей Васильевич (1922—1995) — Герой Советского Союза, артиллерист.
 Курин, Виктор Николаевич (1934—2005) — украинский и молдавский оперный певец (баритон), народный артист Украины и Молдавской ССР.
 Курин, Герасим Матвеевич (1777—1850) — предводитель крестьянского партизанского отряда, действовавшего во время Отечественной войны 1812 года.
 
 Курин, Юрий Геннадьевич (род. 1955) — депутат ГД РФ.

Курина 
 Курина, Лариса Николаевна (1932—2015) — советский и российский учёный-химик.

См. также 
 
 Куркино